Bernhard von Lebus ist der Name folgender Personen:

* Bernhard I. von Lebus († nach 1147), Bischof von Lebus
 Bernhard II. von Lebus († um 1180), Bischof von Lebus